Louisiana (staat), een staat in de Verenigde Staten
Louisiana (Nieuw-Frankrijk), een historische Franse regio die groter was dan de huidige staat in de VS
Louisiana (Missouri), stad in de Amerikaanse staat Missouri
Louisiana (televisiespeelfilm), een Amerikaanse televisiespeelfilm uit 1984
Louisiana (museum), een museum in de Deense plaats Humlebæk
USS Louisiana, een schip
Louisiana (merk), een product van Lefèvre-Utile  (LU)